Regering-Valls I, Franse regering van 31 maart tot 26 augustus 2014
Regering-Valls II, Franse regering van 26 augustus 2014 tot 6 december 2016